El nombre de Veragua, que daban los indígenas a una región de la actual República de Panamá, identificó en el siglo XVI a cuatro circunscripciones distintas:

 La Gobernación de Veragua (1502-1537), que se extendía por la costa caribeña de las actuales Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, y la de Panamá hasta el río Belén, es decir, el litoral recorrido por Cristóbal Colón en 1502 durante su cuarto viaje. De este territorio fueron gobernadores Diego de Nicuesa y Felipe Gutiérrez y Toledo.
 El Ducado de Veragua, erigido en 1537 en territorios hoy pertenecientes a Panamá, cuyo primer titular fue Luis Colón y Toledo, quien en 1556 devolvió a la Corona de Castilla el señorío territorial, aunque conservó el título de Duque.
 La Veragua Real (1537-1540), es decir, los territorios sobrantes de la antigua Veragua después de la creación del Ducado de Veragua (1537). Con estos territorios se erigió en 1540 la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica.
 La Provincia de Veragua, erigida en 1560 en los territorios del antiguo ducado del mismo nombre, y cuyo primer gobernador fue Francisco Vázquez. Este territorio, ligeramente ampliado hacia el oeste y el sur, pasó a depender del Reino de Tierra Firme, luego de la Comandancia General de Tierra Firme y a partir de 1821, de la República de Colombia y sus Estados sucesores hasta 1903, fecha en que pasa a ser parte de la República de Panamá, con el nombre de Provincia de Veraguas.
 El Departamento de Veraguas, creado en 1864 en el seno del Estado Soberano de Panamá y conformada por el territorio de la provincia anteriormente mencionada.

También puede referirse a:
 Ganadería de Veragua, una antigua ganadería española de toros bravos. 
 Tipo de hongo que se le hace a la ropa húmeda.